Ghostwriter – autore professionista pagato per scrivere opere ufficialmente attribuite a un'altra persona
 Ghostwriter – gruppo di hacker
 Il ghostwriter – romanzo (2007) scritto da Robert Harris
 Ghostwriter – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1992 al 1995
 L'uomo nell'ombra (titolo originale The Ghost Writer) – film del 2010 diretto da Roman Polański tratto dal romanzo di Robert Harris
 Ghost Writer – film per la TV diretto da Stefan Bartmann (2015)